Théodôros, Théodoros ou Theódoros est un prénom d'origine grecque, signifiant « don de Dieu ».

Personnalités

Artistes
 Théodoros, poète grec antique obscur d'époque inconnue, auteur de deux poèmes conservés dans l’Anthologie grecque ;
 Théodoros le Proconsul, écrivain du , auteur de poèmes conservés dans l’Anthologie grecque ;
Theódoros Vryzákis (1814-1878), un peintre grec ;

Militaires
Theódoros Kolokotrónis (1770-1843), un général grec ;
Theódoros Pángalos (1878-1952), un général grec ;

Monarques
Théodoros  d'Éthiopie (règne : 1413-1414) ;
Théodoros II d'Éthiopie (règne : 1855-1868) ;
Théodoros Rechtouni (?-656), un roi d'Arménie ;

Philosophie
 Théodore l'Athée

Hommes politiques
Theódoros Deligiánnis (1820-1905), un homme politique grec ;
 Theódoros Pángalos né en 1938, homme politique grec ;

Sportifs
Theódoros Chatziantoníou (né en 1974), un joueur de volley-ball grec;
Theódoros Christodoúlou (né en 1977), un skieur alpin chypriote ;
Theódoros Papaloukás (né en 1977), un joueur de basketball grec ;
Theódoros Zagorákis (né en 1971), un footballeur grec ;

États
Principauté de Théodoros (1204-1475, en Crimée) ;

Voir aussi
San Theodoros, une république sud-américaine imaginaire des Aventures de Tintin et Milou ;
Théodoric, ancien prénom germanique ;
Théodore, variante française du prénom.

Prénom grec
Homonymie de prénom
Prénom masculin